«О́кская» — станция Московского метрополитена на Некрасовской линии. Расположена в Рязанском районе (ЮВАО), названа по одноимённой улице. Открытие состоялось 27 марта  года в составе участка  — .  Колонная двухпролётная станция мелкого заложения с двумя береговыми платформами.

Строительство 
Строительством управляет инжиниринговый холдинг «Мосинжпроект» — оператор программы развития московского метро.
Строительство Некрасовской линии метрополитена обещали начать в 2012 году. Однако в  году станция попала под перепроектирование испанской компанией «Bustren».
 Ограждение стройплощадки станции началось в марте 2015 года.
 С 5 апреля 2017 года для строительства станции полностью закрыты для движения автотранспорта участок 1-й Новокузьминской улицы от пересечения с Окской улицей до дома 6к2 и участок Окской улицы от пересечения с Рязанским проспектом до дома 28с1 по Рязанскому проспекту.
 13 декабря 2017 года. Началась проходка тоннеля диаметром 10 метров от станции «Окская улица» до станции «Нижегородская улица». Щиту предстоит преодолеть 3336 метров, при этом с остановкой в котловане станции «Стахановская».
 13 декабря 2018 года. Завершена проходка двухпутного тоннеля между «Окской улицей» и «Стахановской». Далее щиту предстоит пройти санацию и прорыть тоннель до «Нижегородской».
 19 декабря 2019 года — пройдена проверка станции и прилегающих тоннелей на габарит.
 2 января 2020 года — технический пуск участка от станции «Косино» до станции «Лефортово»..
 27 марта 2020 года — открыта для пассажиров.

Расположение и вестибюли 

Станция расположена на примыкании Окской улицы к Рязанскому проспекту. Имеется один вестибюль с выходами на обе стороны Рязанского проспекта и к Окской улице.

В 790 м к юго-востоку от «Окской» расположена станция «Рязанский проспект» Таганско-Краснопресненской линии. Это самое короткое расстояние между двумя станциями разных линий не в центре Москвы, не имеющими пересадки друг на друга. Между станциями отсутствует и официальный наземный переход: при выходе на поверхность с одной станции для пересадки на другую потребуется оплата.

Архитектура и оформление 
Колонная двухпролётная станция мелкого заложения с двумя береговыми платформами. Оснащена пятью эскалаторами и тремя лифтами для маломобильных пассажиров.

Основные цвета в отделке станции, включая путевой зал и вестибюли — синий, серый и чёрный. Потолок станции облицован тёмно-синими алюминиевыми панелями с принтом, на фоне которых размещены светодиодные светящиеся кольца диаметром около пяти метров. Мерцающие окружности на синем фоне потолка призваны создать иллюзию течения реки с кругами на воде. Пол покрыт светло-серым гранитом; стены станции, вестибюля и переходов облицованы керамогранитом одного тона. Колонны между путями имеют общее горизонтальное основание и окрашены в светло-серый цвет, над ними расположены горизонтальные световые линии.

Путевое развитие 
За станцией со стороны станции «Юго-Восточная» расположен пошёрстный съезд между главными путями.

Наземный общественный транспорт

См. также 
 Список станций Московского метрополитена

Примечания

Ссылки 
 Вход на станцию метро «Окская улица» совместят со входом в торговый центр 

Станции Московского метрополитена
Колонные станции мелкого заложения
Станции метрополитена, построенные в 2020 году
Здания и сооружения, построенные в 2020 году в Москве